Линдсей Дэвенпорт — победительница соревнований.

Прошлогодняя чемпионка Винус Уильямс защищала свой титул, но проиграла уже в первом матче.

Посев 

  Винус Уильямс (Первый раунд)
  Татьяна Головин (Первый раунд)
  Шахар Пеер ''(Полуфинал)
  Линдсей Дэвенпорт (Титул)

<li> Ольга Говорцова (Финал)
<li> Каролина Возняцки (Четвертьфинал)
<li> София Арвидссон (Четвертьфинал)
<li> Лора Гренвилль ''(Отказ)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2008